Stratonike I – córka króla macedońskiego Demetriusza I Poliorketesa.
 Stratonika – córka Stratoniki I i Antiocha I Sotera, króla ogromnego imperium rozciągającego się od Azji Mniejszej na zachodzie do granic Indii na wschodzie
 Stratonika – nisko urodzona Greczynka z Kabeiry, kochanka i czwarta żona króla Pontu Mitrydatesa VI Eupatora